Dupin, auch Du Pin, ist der Familienname folgender Personen: 
 André Dupin (1783–1865), genannt Dupin l'aîné, französischer Anwalt und Politiker
 Aurore Dupin, eigentlicher Name von George Sand (1804–1876), französische Schriftstellerin
 Charles Dupin (1784–1873), französischer Mathematiker, Ingenieur und Politiker
 Charles-Louis Du Pin (1814–1868), französischer Militär des 19. Jahrhunderts
 Claude Dupin (1686–1769), französischer Bankier
 Claude-François-Étienne Dupin (1767–1828), französischer Politiker (Baron)
 Jacques Dupin (1927–2012), französischer Dichter und Schriftsteller
 Jacques-Armand Dupin de Chenonceaux (1727–1767), genannt Dupin de Chenonceaux
 Jean Dupin (1302–1374), französischer Benediktinerabt
 Jean-Baptiste Dupin (1772–1863), französischer General
 Jean-Henri Dupin (1791–1887), französischer Bühnenautor und Librettist
 Léon Dupin (1898–1971), französischer Maler
 Louis Dupin de Francueil (1715–1786), genannt Dupin de Francueil, Großvater von George Sand
 Louis Ellies Dupin (1657–1719), französischer Schriftsteller
 Mademoiselle Dupin (Louise Jacob de Montfleury; 1649–1709), französische Schauspielerin
 Marc-Olivier Dupin (* 1954), französischer Komponist
 Michel Mosneron-Dupin (1926–2013), französischer Konteradmiral
 Philippe Dupin (1795–1846), französischer Politiker und Anwalt

Dupin steht für:
 C. Auguste Dupin, literarische Figur und Protagonist in drei Kriminalgeschichten von Edgar Allan Poe
 Kommissar Dupin, deutsche Fernsehfilmreihe
 Satz von Dupin, Satz in der Differentialgeometrie